

Sciences et techniques

Biologie 
 Les dinosaures sont un super-ordre de diapsides, des animaux aujourd'hui disparus à l'exception des oiseaux.
 Dinosaurus, genre éteint  de thérapside incertae sedis.

Culture et société

Cinéma et télévision 
  Dinosaure, un film américain des studios Disney, sorti en 2000
  Dinosaures, une série télévisée américaine des années 1990 coproduite par Walt Disney Television et la Jim Henson Company.

Littérature 
  Le Dinosaure,  un micro-conte d'Augusto Monterroso, célèbre pour avoir été jusqu'en 2005 le plus court récit en langue espagnole.

Jeu vidéo 
 Dinosaure, jeu vidéo d'Ubisoft sorti en 2000.

Autres 
 Dans le langage populaire un  dinosaure  est une chose ou une personne restée ancrée dans le passé et inadaptée au temps présent (ce politicien est vraiment vieux jeu, c'est un dinosaure, ou bien Comment ! Tu as encore cette vieille voiture ? Jette-la ! C'est un dinosaure !).
 Une association allemande (Naturschutzbund Deutschland) remet le prix du  Dinosaure de l'année 
 Par analogie, en informatique, on appelle  dinosaure  un utilisateur d'un très ancien logiciel ou d'un très ancien système d'exploitation et, par extension, l'ancien système lui-même. Ce terme est parfois utilisé par les personnes qui se considèrent elles-mêmes comme des dinosaures ; dans ce cas, il n'a rien de péjoratif et fait référence à l'expertise que la personne aurait acquise sur des méthodes de programmation aujourd'hui pratiquement disparues, comme l'assembleur. Le terme ordinosaure est un mot-valise désignant un ancien ordinateur.

Voir aussi 
En latin,  Dinosauria  peut désigner :

  Dinosauria, le nom de taxon du clade auquel appartiennent les dinosaures
  Dinosauria, le clade lui-même, avec tous les clades qui lui sont subordonnés
  Dinosauria, un musée spécialisée dans les dinosaures et situé à Espéraza, dans l'Aude

En anglais, Dinosaur  :